Soler peut désigner :

Patronyme 

 Amalia Domingo Soler (1835-1909), écrivaine féministe espagnole; 
 Andrea Levy Soler (1984-), femme politique espagnole ;
 Angelino Soler (1939-), coureur cycliste espagnol ;
 
 Alexandra Soler (1983-), gymnaste artistique française ;
 Àurea Rosa Clavé i Soler (1856-1940, compositrice catalane;
 Cristòfol Soler (1956-), entrepreneur et homme politique espagnol.
 Carlos Soler (1997-), footballeur espagnol ;
 Francesc Fàbregas i Soler dit Cesc Fàbregas (1987-), footballeur espagnol ;
 Francisca Soler de Ros (1833-1884), actrice catalane;
 Francisco Soler (1861-?), photographe français ;
 Francisco Gabilondo Soler (1907-1990), compositeur mexicain ;
 Gérard Soler (1954-), joueur de football français ;
 Jean Soler (1933-2019), historien et philosophe français ;
 Joan Soler (1941-2022), pédagogue et écrivain catalan ;
 Joel Soler, réalisateur français de films documentaires ;
 Jordi Vila Soler (1929-2011), footballeur espagnol ;
 José Luis Martí Soler (1975-), joueur de football espagnol ;
 Josep Soler, joueur de football espagnol ;
 Josep Soler i Sardà (1935-2022), compositeur espagnol ;
 Juan Soler (1966-), acteur argentin ;
 Marc Soler (1993-), coureur cycliste espagnol ;
 Mauricio Soler (1983-), coureur cycliste colombien ;
 Miquel Soler (1965-), footballeur espagnol ;
 Olivier Soler (1969-), acteur français ;
 Pierre-Joachim-Raymond Soler (1810-1850), hautboïste espagnol;
 Salvador Soler (?-1984), footballeur espagnol ;
 Toni Soler (1965-), journaliste, écrivain, producteur de radio et de télévision catalan ;
 Vicent Soler i Marco (né en 1949), économiste et homme politique valencien ;
 Vicente Martín y Soler (1754-1806), compositeur espagnol ;
 Vincent Soler (1928-2012), coureur cycliste français.

Toponyme 

 Le Soler, commune française des Pyrénées-Orientales.
 Juan Soler, une localité d'Uruguay.

Patronyme catalan